Karavla je lahko:
 karavla - vojaški objekt
 Karavla - hrvaški film